L'expression italienne prima donna (« première femme » ou « première dame » en français) désigne :

Musique 
 la prima donna, la chanteuse principale d'une compagne d'opéra, et par extension une diva ;

Groupe 
 Prima Donna, groupe de pop britannique représentant le Royaume-Uni à l'Eurovision 1980 ;
 , groupe de rock américain formé en 2004 connu notamment pour avoir fait la première partie des concerts de Green Day durant leur tournée pour 21st Century Breakdown.

Œuvres

Opéra 
 , opéra de Rufus Wainwright créé en 2009 ;
 Prima Donna: A Symphonic Visual Concert, film réalisé en 2015 par  d'après l'opéra précédent ;

Album ou EP 
 , album de Nine Muses sorti le  ;
 Prima Donna, EP de Vince Staples sorti en 2016 ;

Chanson 
 , chanson d'Uriah Heep présente sur l'album Return to Fantasy sorti le  ;
 Prima Donna, chanson de Chicago présente sur l'album  sorti le  ;
 Prima Donna, chanson de la comédie musicale The Phantom of the
 Opera d'Andrew Lloyd Webber créé en 1986 ;
 Prima Donna, chanson de Hot Leg présente sur l'album  sorti le  ;
 Prima Donna, chanson de Christina Aguilera présente sur l'album Bionic sorti le  ;
 Prima Donna, chanson de Chevelle présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Alla Pougatcheva représentant la Russie à l'Eurovision 1997 et présente sur l'album Da! sorti en  ;
 Primadonna, chanson de Marina and the Diamonds présente sur l'album Electra Heart  sorti le  ;

Jeu vidéo 
 Prima Donna, le nom d'une supertechnique utilisée dans Inazuma Eleven par Lilly Willow (épisode 40) contre Nathan Swift.